Udàtxnoie (Astracan), localitat de la província d'Astracan, a Rússia
 Udàtxnoie (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia